«Мама, мы все сошли с ума» („Мама, мы все тяжело больны“) —  песня группы «Кино» и Виктора Цоя, известная также под двумя названиями.

Входит и в дискографию других исполнителей  —  Александр Ф. Скляр, «Смысловые галлюцинации», группа «Lumen», группа «Декабрь», группа «25/17», группа «СТИЗ».

Названия песни 
«Мама, мы все сошли с ума» — оригинальное название песни, впервые представленной на альбоме «Группа Крови» (1988); название напрямую отсылало к одному из самых больших хитов 1970-х — песне группы «Slade» — «Mama Weer All Crazee Now».

«Мама, мы все тяжело больны» — второе название песни, впервые представленное на альбоме-сборнике «Последний герой» (1989).

Песня имеет и третье название — «Maman». Под таким название она была издана во Франции, на одноименном сингле «Maman» из сборника «Le Dernier Des Héros» („Последний герой“).

Создание песни 
Партию бас-гитары придумал и сыграл Юрий Каспарян.

«Мама, мы все сошли с ума», я помню, Виктору понравился басовый риф, и он его играл и играл. И через два месяца он сказал, что получилась песня. Но, насколько я знаю творческий процесс, иногда у него целиком появлялась песня, иногда он с какого-то музыкального фрагмента начинал действовать, иногда ещё как.
Автором музыки и слов является Виктор Цой, аранжировка — группа «Кино».

В 2019 году сын Виктора Цоя Александр Цой предложил организовать концерты группы, в которых использовался бы вокал Виктора Цоя из старых песен, но при этом живая музыка бывших участников группы. В рамках подготовки к концертам, музыканты записали обновлённую версию песни «Мама, мы все тяжело больны».

В 2022 году «Кино» выпустило сборник перезаписанных песен «12 22». Музыкальный критик Алексей Мажаев назвал самым большим достоинством релиза инструментальное вступление к песне «Мама, мы все тяжело больны».

Участники первой записи песни 
 Виктор Цой — вокал 
 Юрий Каспарян — соло гитара
 Георгий Гурьянов — программирование драм-машины «Yamaha RX-11», бас-гитара;
 Андрей Сигле — клавишные.

Кавер-версии и трибьюты 
Песня стала одной из самых популярных среди других музыкантов и исполняется различными исполнителями.
 Инструментальная симфоническая версия песни исполняется проектом «Симфоническое Кино» при участии Юрия Каспаряна.
 Для первой части трибьют-проекта «КИНОпробы» (2000) песню записала группа «Смысловые галлюцинации». Песня вошла в вариант альбома «3000» группы под названием «Вечно молодой». В 2010 году группа исполнит песню на трибьют-концерте «20 лет без Кино».
 Для второй части проекта «КИНОпробы» (2000) песню под названием «Мама, мы все тяжело больны» записал Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банкъ». В 2002 году Александр Ф. Скляр исполнил песню на трибьют-концерте «День рождения Виктора Цоя». В 2008 году А. Скляр перезаписал песню для своего альбома «Песни моряков». В 2014 году вариант песни А. Скляра вошёл в трибьют-компиляцию «Спасём Мир. Tribute To Tsoy 2014».
 В 2000 году ремикс на песню вошёл в сборник ремиксов «Печаль».
 В 2007 году песня вошла в альбом «Сквозь дым» группы «Декабрь».
 Для рэп-трибьюта «КИНОпробы. Рэп-трибьют» рэп-вариант песни записала группа «25/17». Песня вошла в альбомы группы —  «Зебра» (2010) и в концертный альбом «Бортовой Журнал (10 Лет На Волне. Live)» (2013). В 2011 году на песню был снят клип.
 На второй части концертного альбома «Лабиринт» (2011) песня была исполнена группой «Lumen».
 В 2012 году группа «СТИЗ» и Андрей Стиз выпустила сингл «Мама, мы все тяжело больны».
 На концертах песню исполняет группа «Последние Танки В Париже».
 Конец первого куплета и припев вошли в одноимённую композицию группы 25/17.

Видеоклипы 
 «Мама, мы все тяжело больны» — клип группы «25/17» (2011). Режиссёр — Андрей Давыдовский.

Дискография песни 
Песня пережила множество изданий на разных альбомах.

В альбомах группы «Кино» и Виктора Цоя 
 1988  — «Группа крови» (альбом);
 1989  — «Последний герой» (сборник, изданный во Франции как «Le Dernier Des Héros») и «Maman» (сингл из сборника);
 2021  — «Кино в Севкабеле» (концертный альбом)
 2022 — «12 22» (сборник).

В трибьютах группе «Кино» и Виктору Цою 
 2000  — «КИНОпробы». Два варианта песни записали: 1. группа «Смысловые галлюцинации» 2. Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банкъ»;
 2002  — «День рождения Виктора Цоя». Песню исполнил Александр Ф. Скляр;
 2010  — «КИНОпробы. Рэп-трибьют». Песню исполнили рэпер Ант и группа «25/17»;
 2010  — «20 лет без Кино» (трибьют-концерт). Песню исполнила группа «Смысловые галлюцинации».
 2014  — «Спасём Мир. Tribute To Tsoy 2014» (трибьют-компиляция). В компиляцию вошёл вариант песни Александра Ф. Скляра.

В альбомах других групп и исполнителей 
 2000 — вариант альбома «3000» группы «Смысловые галлюцинации» под названием «Вечно молодой»;
 2007 — «Сквозь дым», альбом группы «Декабрь»;
 2008 — «Песни моряков», альбом Александра Ф. Скляра;
 2010 — «Зебра», альбом рэпера Ант и группы «25/17»;
 2011 — «Лабиринт», концертный альбом группы «Lumen»;
 2012 — «Мама, мы все тяжело больны», сингл группы «СТИЗ» и Андрея Стиза;
 2013 — «Бортовой Журнал (10 Лет На Волне. Live)», концертный альбом рэпера Ант и группы «25/17».

Ремиксы «Кино» 
 2000 — песня вошла в сборник ремиксов «Печаль».

Примечания

Ссылки 

 Мама, мы все сошли с ума на YouTube

Песни группы «Кино»
Lumen
Песни на русском языке
Песни СССР
Рок-песни
Песни 1988 года